Edlington (Lincolnshire), een plaats in Engeland
Edlington (South Yorkshire), een plaats in Engeland